A 9-a ediție a Universiadei de vară s-a desfășurat între 17 și 28 august 1977 la Sofia în Bulgaria. 2.939 de sportivi din 78 de țări au participat în cadrul a zece sporturi.

Sporturi

  Atletism detalii  
  Baschet detalii
  Gimnastică detalii
  Lupte detalii 
  Natație detalii
  Polo pe apă detalii  
  Sărituri în apă  detalii 
  Scrimă detalii 
  Tenis detalii 
  Volei detalii

Tabloul medaliilor

1977 în Bulgaria
1977 în sport
1977
Universiada